Shrek ist der Titel folgender Werke:

Buch:
 Shrek!, Bilderbuch von William Steig (1990)

Filme:
 Shrek – Der tollkühne Held (Shrek), Animationsfilm von Andrew Adamson und Vicky Jenson (2001)
 Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück (Shrek 2), Animationsfilm von Andrew Adamson, Kelly Asbury und Conrad Vernon (2004)
 Shrek der Dritte (Shrek the Third), Animationsfilm von Chris Miller und Raman Hui (2007)
 Shrek – Oh du Shrekliche, Weihnachts-Special von Gary Trousdale (2007)
 Für immer Shrek (Shrek Forever After), Animationsfilm von Mike Mitchell (2010)
 Shrek Halloween Spezial – Er-Shrek dich nicht! (Scared Shrekless), Halloween-Special von Gary Trousdale und Raman Hui (2010)
 Shrek – Geschichten aus dem Sumpf (Shrek's Swamp Stories), Fernsehserie (2010)

Musical:
 Shrek – Das Musical (Shrek The Musical), Musical von Jeanine Tesori und David Lindsay-Abaire (2008)

Weitere Bedeutung:
 Shrek (Schaf), neuseeländisches Schaf

Siehe auch:
 Schreck (Begriffsklärung)